Snookerns världsranking 1977/1978 var den professionella snookerrankingen för säsongen 1977/1978. Poängen baserades på resultaten från de tre senaste världsmästerskapen.

Snookerns världsranking
Snookersäsongen 1977/1978